Saddat al Hindīyah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Nāḩīyat Saddat al Hindīyah, ort, Babil, 
 Saddat al Hindīyah (dammbyggnad i Irak), Karbala, 

Robotskapade Irakförgreningar